Василий Иванович Крымов (1910—1951) — командир 76-мм орудия 838-го стрелкового полка (237-я стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт, впоследствии 18-я армия, 4-й Украинский фронт), старший сержант.

Биография 
Василий Иванович Крымов родился в крестьянской семье в посёлке Брусово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии (ныне — в  Тверской области). Окончил 4 класса школы. Работал в колхозе.

В 1942 году Брусиловским райвоенкоматом Калининской области был призван в ряды Красной армии. С мая 1944 года на фронтах Великой Отечественной войны.

В бою за хутор Думка возле города Тлумач сержант Крымов 21 июля 1944 года выкатил своё орудие на открытую позицию и разбил 2 пулемётных точки, мешавших продвижению пехоты. В бою за город Болехов 5 августа 1944 года Крымов огнём орудия разбил наблюдательный пункт противника и уничтожил 6 солдат противника. Приказом по 237 стрелковой дивизии от 7 сентября 1944 года он был награждён орденом Славы 3-й степени.

10 декабря 1944 года в Чехословакии при отражении контратаки противника вблизи населённого пункта Челевце (28 км юго-восточнее города Кошице) командир 76-мм орудия старший сержант Крымов артиллерийским огнём уничтожил свыше 10 солдат противника. 22 декабря 1944 года в бою за населённый пункт Жданя в Словакии его расчет подавил пулемётную точку и уничтожил 5 солдат противника. Приказом по 18-й армии от 22 января 1945 года он был награждён орденом Славы 2-й степени.

В боях в Силезском воеводстве Польши севернее города Бельско-Бяла старший сержант Крымов, находясь в боевых порядках пехоты, огнём орудия вывел из строя пулемётную точку, разбил НП и уничтожил свыше отделения солдат противника. В бою у населённого пункта Выграбовице (8,5 км западнее Бельско-Бяла) 13 февраля 1945 года расчет отразил 3 контратаки противника. Заменив выбывшего из строя наводчика, Крымов метким огнём рассеял до взвода солдат противника, подавил 3 пулемётные точки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 старший сержант Крымов был награждён орденом Славы 1-й степени.

В 1946 году старший сержант Крымов был демобилизован. Вернулся на родину, работал в поселковом магазине.

Был осужден за совершение хозяйственного преступления. Василий Иванович Крымов трагически погиб во время отбывания срока заключения в Вытегорлаге 9 сентября 1951 года.

Память 
 Похоронен в городе Вытегра Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 
  Документы на сайте «Подвиг народа»
 Биографический словарь полных кавалеров ордена Славы на сайте Министерства обороны Российской Федерации

Литература 
 Слава, слава, слава! — М., 1979. — С. 126.
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Биограф. словарь. — М.: Воениздат, 2000.
 Полные кавалеры ордена Славы: Биографический словарь (в 2 томах). — М.: Воениздат, 2010.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Осуждённые в СССР по обвинению в присвоении, расхищении или растрате
Умершие в местах лишения свободы